Rakovo peut désigner :
en  
Rakovo est un village du district de Martin

en bulgare (le nom étant écrit Раково) :
Rakovo, village bulgare de l'obchtina de Nevestino, situé dans l'oblast de Kyoustendil ;
Rakovo, village bulgare de l'obchtina de Sliven, situé dans l'oblast de Sliven.